Gary Brabham, avstralski dirkač Formule 1, * 29. marec 1961, Wimbledon, London, Združeno kraljestvo.

Življenjepis 
Je sin trikratnega prvaka Formule 1 Jacka Brabhama. V svoji karieri je nastopil le na prvih dveh dirkah sezone 1990, toda obakrat se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Živeči ljudje
Avstralski dirkači
Avstralski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali